Bearwallow Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bearwallow Mountain (New Mexico)
 Bearwallow Mountain (North Carolina)
 Bearwallow Mountain (Bedford County, Pennsylvania)
 Bearwallow Mountain (Somerset County, Pennsylvania)
 Bearwallow Mountain (Sevier County, Tennessee, 543 m)
 Bearwallow Mountain (Sevier County, Tennessee, 720 m)
 Bearwallow Mountain (Virginia)

Siehe auch:
 Bear Wallow Mountain